Geumnam-myeon kan syfta på
 Geumnam-myeon, Hadong-gun, socken i Hadong-gun, Södra Gyeongsang, Sydkorea
 Geumnam-myeon, Sejong, socken i Sejong, Sydkorea